Narrows ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Narrows (Kentucky)
 Narrows (Maryland)
 Narrows (Oregon)
 Narrows (Virginia)

The Narrows steht für:

 The Narrows (Antarktika), Meerenge vor dem Grahamland, Antarktika
 The Narrows (New York City), Meerenge in New York City, Vereinigte Staaten
 The Narrows (Film), US-amerikanischer Film von François Velle (2008) 
 The Narrows (St. Kitts und Nevis), Meerenge zwischen den Hauptinseln von St. Kitts und Nevis

Siehe auch:
 Narrows Bridge
 Narrows Creek
 Narrows Island
 Narrow